Zmyślona peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Zmyślona, un village du powiat de Pajęczno
 Zmyślona, un village du powiat de Wieluń